Arthur Lee může být:

 Arthur Lee (sochař) (1881–1961) – americký sochař
 Arthur Lee (kriketista) (1913–1983) – britský kriketista
 Arthur Lee (hudebník) (1945–2006) – americký hudebník